

Цирквиця () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Джебел.
 Цирквиця () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Никола-Козлево.